L'Homme à tout faire, roman de Robert Walser paru en 1908 sous le titre Der Gehülfe
 L'Homme à tout faire, film de John Rich sorti en 1964
 L'Homme à tout faire, film suisse de Thomas Koerfer sorti en 1976
 L'Homme à tout faire, film québécois de Micheline Lanctôt sorti en 1980
 L'Homme à tout faire, série télévisée française (1988-)
 L'Homme à tout faire, téléfilm américain diffusé en 2015